Пу́блий Де́ций Мус (лат. Publius Decius Musus) — полное имя некоторых государственных деятелей Древнего Рима эпохи Республики, носителями которого являлись представители плебейского рода Дециев. Из их числа наиболее известны трое таких сенаторов:

 Публий Деций Мус — первым в своём роду достиг высших магистратур, став консулом в 340 году до н. э.;
 Публий Деций Мус — сын предыдущего. Консул 312, 308, 297 и 295 гг. до н. э.;
 Публий Деций Мус — сын предыдущего. Консул Римской республики в 279 до н. э.